

Patronyme 

 Alexandra Badea (née en 1980), écrivaine et metteuse en scène d'origine roumaine ;
 Alin Badea (né en 1988), escrimeur roumain pratiquant le sabre ;
 Gabriel Badea-Päun (né en 1973), historien d'art français d'origine roumaine ;
 Ioana Badea (née en 1964), rameuse roumaine ;
 Laura Badea (née en 1970), escrimeuse roumaine, pratiquant le fleuret ;
 Pavel Badea (né en 1967), footballeur et entraîneur roumain.

Voir aussi 
 BADEA, acronyme de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

Patronyme roumain